Юрибей — топоним в России:

 Юрибей — река в Ямало-Ненецком автономном округе, на полуострове Ямал, впадает в Байдарацкую губу.
 Юрибей — река в Ямало-Ненецком автономном округе, на Гыданском полуострове, впадает в Гыданскую губу.
 Юрибей — залив в Байдарацкой губе, в который впадает река Юрибей.
 Юрибей — деревня, Тазовский район, Ямало-Ненецкий автономный округ, Россия.

 Усть-Юрибей — упразднённая деревня, Ямальский район, Ямало-Ненецкий автономный округ, Россия.
 Юрибей — ледокольный буксир проекта Т40105 ледового класса Arc 6.